Il gruppo della paratsepinite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della paratsepinite 
 Paratsepinite-Ba
 Paratsepinite-Na

Bibliografia 
 

paratsepinite